Боске́т (, от  — лесок, рощица) — элемент ландшафтного дизайна, участок регулярного парка или посаженная в декоративных целях густая группа деревьев или кустов, которые благодаря декоративной стрижке образуют сплошные зелёные стены в виде ровных стенок (шпалер), геометрические объёмы, иногда имитирующие архитектуру с арками и башенками и т. п.

Различают, как правило, два типа боскетов:
 искусственная роща — группа декоративных кустов и деревьев, на поляне или плоском газоне и
 «кабинет», где насаждения расположены по периметру.

Боскет из кустистых пород был основным мотивом в композиции регулярных парков XVI—XVIII вв. Тогда замкнутые пространства внутри боскетов называли не только «кабинетами», но и «зелёными залами».

В России и СНГ для создания боскетов часто используется, например, липа мелколистная, ель обыкновенная, акация жёлтая, барбарис обыкновенный, жимолость синяя, боярышники, кизильник блестящий, клён татарский или смородина золотистая.

В изобразительном искусстве 

 Боскет (1901). Картина К. А. Сомова.

Примечания

Ссылки 
 Боскет Статья в словаре естественных наук

Садово-парковые сооружения
Ландшафтный дизайн
Зелёные насаждения